Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2012 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui est disputé du 28 juillet au .

Faits marquants

Avant le tournoi 

 Monica Niculescu, blessée lors du tournoi de Wimbledon, a annoncé par communiqué son absence. Elle est remplacée par la Hongroise Tímea Babos.
 Andrea Petkovic et Kaia Kanepi, toutes les deux blessées depuis quelques semaines, déclarent également forfait pour ce tournoi olympique.

Pendant le tournoi 

 Cinq têtes de série sont éliminées dès le , il s'agit de Agnieszka Radwańska, Samantha Stosur, Na Li, Dominika Cibulková et Sara Errani qui sont éliminées respectivement par Julia Görges, Carla Suárez Navarro, Daniela Hantuchová, Tsvetana Pironkova et Venus Williams.

Participantes 
Le classement en vigueur pour la sélection est celui du lundi suivant Roland-Garros le  (dans le tableau celui du début du tournoi). Les 56 premieres joueuses sont qualifiées avec une limite de 4 joueurs par pays. Viennent ensuite les joueuses classées au-delà de la , auxquels s'ajoutent 8 invitations.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2012
 Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2012
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2012
 Double mixte de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2012

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 2012
Jeux olympiques